Józef Kliś (1935–1999) – polski dziennikarz, korespondent PAP. 
 Józef Kliś (1946–2020) – polski dziennikarz i działacz polityczny, redaktor naczelny pisma „Poczta Polska”.